Bizarre steht für:
 Bizarre-Festival, Musikfestival
 Bizarre Records, US-amerikanisches Plattenlabel
 Bizarre (Fetischmagazin), englisches Fetischmagazin
 Bizarre (Zeitschrift), eine von Éric Losfeld 1953 begründete französische Zeitschrift
 Bizarre (Rapper) (* 1976), US-amerikanischer Rapper

Filmtitel:
 Bizarre (2015), amerikanisch-französischer Film von Étienne Faure
 Bizarre (1980), TV-Serie
 Bizarre, Alternativtitel von Lorenza (1987)

Siehe auch:
 Bizarre Städte
 Boutique Bizarre
 Cinema Bizarre
 Reverend Bizarre
 Harpers Bizarre
 „Empire Bizarre“
 Bizzarri
 Bizarro (Begriffsklärung)